85Я6 «Леер-2» — российский автоматизированный мобильный комплекс радиотехнический разведки и радиоэлектронной борьбы.

Общие сведения 
Разработчиками комплекса являются «Военно-промышленная компания» и ВНИИ «Эталон» (входит в концерн «Вега»). Комплекс «Леер-2» установлен на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М».

Предназначен для проведения радиоразведки источников радиоизлучений, постановки помех и радиоподавления радиоэлектронных средств противника.

Комплекс может имитировать работу различных РЭС, а также проводить оценку электромагнитной обстановки при проведении мероприятий боевой подготовки.

«Леер-2» способен работать в непосредственной близости от переднего края противника, что существенно повышает его эффективность. После выполнения боевого задания уходит из точки работы в кратчайшие сроки.

Помимо подразделений сухопутных войск РЭБ «Леер-2» имеется также на вооружении ВДВ России.

Технические характеристики 
 Экипаж — 2 чел. (водитель и оператор)
 Максимальная скорость движения по шоссе — 140 км/час
 Масса — 8 тонн
 Бронезащита — противопульная, противоосколочная

Cм. также 
 «Леер-3»

Примечания

Ссылки 
 «Леер-2» прикрыл танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А
 Мобильный автоматизированный комплекс РЭБ 85Я6 «ЛЕЕР-2»

Радиоэлектронная борьба